Fictief figuur
 Demesmaeker, personage uit de stripreeks Guust

Personen met de achternaam De Mesmaeker of Demesmaeker
 Jean De Mesmaeker of Jidéhem, Belgisch striptekenaar
 Kevin De Mesmaeker, Belgisch wielrenner
 Mark Demesmaeker, Belgisch presentator en politicus
 Paul De Mesmaeker, Belgisch voetballer

Nederlandse of Vlaamse achternaam